Het seizoen 2012-2013 van de Bundesliga was het 50ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op drie plaatsen van het seizoen daarvoor. FC Bayern München werd voor de 22ste keer kampioen van de Bundesliga.

Teams 
In het vorig seizoen degradeerden 1. FC Köln en 1. FC Kaiserslautern. Zij werden vervangen door SpVgg Greuther Fürth en Eintracht Frankfurt. Fortuna Düsseldorf wist te promoveren door in de play-offs voor promotie/degradatie Hertha BSC te verslaan.

De volgende teams namen deel aan de Bundesliga 2012/13:

Ranglijst

Eindstand

Legenda

1 Omdat Bayern München de bekerfinale won, ging het Europa League-ticket naar nummer 5 SC Freiburg. Het ticket van de nummer 5 schoof door naar de nummer 6 Eintracht Frankfurt. Het ticket van de nummer 6 schoof door naar bekerfinalist VfB Stuttgart.

Play-offs

Promotie/degradatie
De nummer 16 van de Bundesliga (1899 Hoffenheim) moest het opnemen tegen de nummer 3 van de 2. Bundesliga (1. FC Kaiserslautern) om een plek in de Bundesliga 2013/14.

1899 Hoffenheim won de play-offs met 5-2 van 1. FC Kaiserslautern en heeft zich zodoende gehandhaafd voor de Bundesliga 2013/14. 1. FC Kaiserslautern zal uitkomen in de 2. Bundesliga 2013/14.

Statistieken

Topscorers

Meeste assists

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2012/13 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Jupp Heynckes de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de 23ste keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2012/13
 2. Bundesliga 2012/13

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2012/13